Livry – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia, w departamencie Nièvre.
 Livry – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Dolna Normandia, w departamencie Calvados.